Setge de Viena (1529) o primer setge de Viena, apogeu de la invasió de l'Imperi otomà a Europa central per les tropes turques manades pel soldà Solimà el Magnífic
 Setge de Viena (1683), ofensiva otomana contra la capital del Sacre Imperi, sota el comandament de Kara Mustafà
 Setge de Viena o Ofensiva de Viena, batalla de la Segona Guerra Mundial (abril 1945) que involucrà fonamentalment tropes soviètiques i del Tercer Reich